Muizenval (apparaat), een apparaat om muizen te vangen
The Mousetrap (de muizenval), een toneelstuk van Agatha Christie
De muizenval (boek), verhalenbundel van Agatha Christie
Muizenval (bordspel), een bordspel met als thema een muizenval